Дивізія А 2004—2005 — 87-ий сезон чемпіонату Румунії з футболу. Титул здобув Стяуа.

Команди

Підсумкова таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Динамо (Бухарест) взяв участь у Кубку УЄФА 2005—2006 як переможець Кубку Румунії 2004—2005.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Дивізія А на soccerway 
 Дивізія А на rsssf  

2004—2005
Румунія
Румунія
2004 у румунському спорті
2005 у румунському спорті